Everybody Knows bezeichnet:
 Den internationalen Titel des Spielfilms Offenes Geheimnis
 Lied von Leonard Cohen; Siehe Everybody Knows (Lied)